Baeocera — род жуков-челновидок (Scaphidiinae) из семейства жуков-стафилинид. Около 270 видов, встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие жесткокрылые: длина тела около 5 мм. От близких групп отличаются следующими признаками: 4-й членик нижнечелюстных щупиков aciculate. 3-й и 4-й членики усиков вытянутые; 7-й и 10-й членики асимметричные. Жвалы однозубчатые. Галеа узкая (длиннее чем ширина). Гипомерон без ямки. Переднегрудный корбикулум имеется. На метавентрите развиты мезококсальные линии. Развит ктенидиум на передних бёдрах. Задние голени с 2 вентральными шипиками. Широкоовальные, компактные жуки с длинными стройные ногами. Блестящие, чёрные или коричневые. Надкрылья длинные, покрывают все сегменты брюшка, кроме нескольких последних. Формула члеников лапок: 5-5-5.

Биология 
Микофаги. Встречается в лесных биотопах на грибах.

Систематика 
Включает около 270 видов. Челновидки рода Baeocera включают в отдельную трибу Baeocerini в составе подсемейства Scaphidiinae из семейства жуков-стафилинид.

Список видов 

 Baeocera abdominalis Casey, 1900
 Baeocera abnormalis Nakane, 1963
 Baeocera abrupta Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera actuosa (Broun, 1881)
 Baeocera adusta Löbl, 2018
 Baeocera africana Löbl, 1987
 Baeocera agostii Löbl, 2014
 Baeocera alesi Löbl, 2012
 Baeocera aliena Löbl, 2012
 Baeocera alishana Löbl, 2012
 Baeocera alternans (Löbl, 1977)
 Baeocera alticola Löbl, 2012
 Baeocera amicula Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera anchorifera Löbl, 2012
 Baeocera apicalis LeConte, 1860
 Baeocera argentina Pic, 1916
 Baeocera atricollis Pic, 1920
 Baeocera australica (Löbl, 1977)
 Baeocera bacchusi (Löbl, 1975)
 Baeocera badia Löbl, 2015
 Baeocera baliensis Löbl, 2015
 Baeocera barbara Löbl, 1990
 Baeocera barda Löbl, 2015
 Baeocera basalis Löbl, 2015
 Baeocera batukoqensis Löbl, 2015
 Baeocera beata Löbl, 2015
 Baeocera bella Löbl, 2015
 Baeocera bengalensis Löbl, 1984
 Baeocera benolivia Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera bicolor Achard, 1920
 Baeocera bicolorata Löbl, 1979
 Baeocera bifurcata Löbl, 2015
 Baeocera bifurcate Löbl, 2015
 Baeocera bifurcilla Löbl, 2015
 Baeocera biroi (Löbl, 1975)
 Baeocera bironis (Pic, 1956)
 Baeocera boettcheri (Löbl, 1972)
 Baeocera bogotensis Reitter, 1880
 Baeocera bona Löbl, 2015
 Baeocera borealis Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera bournei Löbl, 1980
 Baeocera bremeri Löbl, 1990
 Baeocera breveapicalis (Pic, 1926)
 Baeocera brevicornis (Löbl, 1971)
 Baeocera brevis Löbl, 2015
 Baeocera breviuscula Löbl, 2015
 Baeocera bruchi Pic, 1928
 Baeocera brunnea (Löbl, 1972)
 Baeocera caliginosa Löbl, 1984
 Baeocera callida Löbl, 1986
 Baeocera carinata (Löbl, 1975)
 Baeocera cekalovici Löbl, 1983
 Baeocera cerbera (Cornell, 1967)
 Baeocera ceylonensis (Löbl, 1971)
 Baeocera charybda (Cornell, 1967)
 Baeocera chilensis Reitter, 1880
 Baeocera chisosa Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera choi Hoshina & Sun-Jae Park, 2011
 Baeocera coalita Löbl, 2003
 Baeocera compacta Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera congener Casey, 1893
 Baeocera convexa (Pic, 1920)
 Baeocera coomani Pic, 1923
 Baeocera cooteri Löbl, 1999
 Baeocera cribrata Löbl, 1992
 Baeocera crinita Löbl, 1992
 Baeocera cuccodoroi Löbl, 2002
 Baeocera curta Löbl, 2002
 Baeocera curtula Achard, 1923
 Baeocera danielae Löbl, 2012
 Baeocera danieli Löbl, 2018
 Baeocera darwini Löbl, 2018
 Baeocera deflexa Casey, 1893
 Baeocera deharvengi Löbl, 1990
 Baeocera dentipes Löbl, 1986
 Baeocera derougemonti Löbl, 1983
 Baeocera dilutior Löbl, 1979
 Baeocera discolor Casey, 1900
 Baeocera doriai (Pic, 1920)
 Baeocera dufaui Pic, 1920
 Baeocera dugdalei Löbl, 1981
 Baeocera egena (Löbl, 1975)
 Baeocera eichelbaumi (Reitter, 1908)
 Baeocera elenae Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera elongata Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera epipleuralis Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera errabunda Löbl, 1992
 Baeocera erroris Löbl, 1990
 Baeocera eurydice (Cornell, 1967)
 Baeocera excelsa Löbl, 1986
 Baeocera falsata Achard, 1920
 Baeocera flagellata (Löbl, 1976)
 Baeocera flagrans Löbl, 2002
 Baeocera formosana Löbl, 1980
 Baeocera fortepunctata Löbl, 2002
 Baeocera fortis Löbl, 2012
 Baeocera franzi (Löbl, 1973)
 Baeocera frater (Löbl, 1969)
 Baeocera freudei Löbl, 1967
 Baeocera freyi Löbl, 1966
 Baeocera frigida (Löbl, 1971)
 Baeocera galapagoensis Löbl, 1977
 Baeocera gerardi (Pic, 1928)
 Baeocera germaini Pic, 1920
 Baeocera gilloghyi (Löbl, 1973)
 Baeocera globosa (Pic, 1926)
 Baeocera gnava Löbl, 1980
 Baeocera gracilis (Löbl, 1977)
 Baeocera gutierrezberaudi Fierros-López, 2010
 Baeocera gyrinoides Reitter, 1880
 Baeocera hamata Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera hamifer Löbl, 1977
 Baeocera hammondi Löbl, 1984
 Baeocera hesperia Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera hillaryi Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera huashana Löbl, 1999
 Baeocera humeralis Fall, 1910
 Baeocera hygrophila Löbl, 1984
 Baeocera hypomeralis Löbl, 2012
 Baeocera ignobilis Löbl, 1980
 Baeocera impunctata Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera inaequicornis Champion, 1927
 Baeocera incisa (Löbl, 1973)
 Baeocera inculta Löbl, 1984
 Baeocera indistincta Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera inermis Löbl, 1988
 Baeocera inexspectata Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera innocua Löbl, 1990
 Baeocera inoptata Löbl, 2018
 Baeocera insolita Löbl, 1990
 Baeocera insperata (Löbl, 1975)
 Baeocera irregularis Champion, 1913
 Baeocera jankodadai Löbl, 2012
 Baeocera jarmilae Löbl, 2018
 Baeocera jeani Löbl, 2012
 Baeocera jejuna Löbl, 2012
 Baeocera kaibesara Löbl, 2014
 Baeocera kapfereri Reitter, 1915
 Baeocera karamea Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera karen Löbl, 1990
 Baeocera keralensis Löbl, 1979
 Baeocera khasiana Löbl, 1984
 Baeocera kinabalua Löbl, 1987
 Baeocera koreana Hoshina & Sun-Jae Park, 2011
 Baeocera kubani Löbl, 1999
 Baeocera kurbatovi Löbl, 1993
 Baeocera kuscheli Löbl, 1980
 Baeocera kuscheliana Löbl, 1980
 Baeocera laevis (Reitter, 1880)
 Baeocera laminula Löbl, 1992
 Baeocera lasciva Löbl, 2003
 Baeocera latens (Blackburn, 1903)
 Baeocera leleupi Löbl, 1989
 Baeocera lenczyi Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera lenta (Löbl, 1971)
 Baeocera lindae Löbl, 2012
 Baeocera longicornis (Löbl, 1971)
 Baeocera louisi Löbl, 2012
 Baeocera macrops (Löbl, 1973)
 Baeocera major A.Matthews, 1888
 Baeocera manasensis Löbl, 1984
 Baeocera martensi Löbl, 1992
 Baeocera matthewsi (Löbl, 1977)
 Baeocera mendax Löbl, 1979
 Baeocera mexicana Reitter, 1880
 Baeocera microps Löbl, 1984
 Baeocera microptera Löbl, 1986
 Baeocera mindanaosa Löbl, 2012
 Baeocera monstrosa (Löbl, 1971)
 Baeocera monstrosetibialis Löbl, 1984
 Baeocera montana (Pic, 1955)
 Baeocera montanella Löbl, 1992
 Baeocera monticola Vinson, 1943
 Baeocera murphyi (Löbl, 1973)
 Baeocera mussardiana Löbl, 1979
 Baeocera mustangensis Löbl, 1992
 Baeocera mutata Löbl, 2012
 Baeocera myrmidon (Achard, 1923)
 Baeocera nakanei (Löbl, 1968)
 Baeocera nana Casey, 1893
 Baeocera nanula Löbl, 1980
 Baeocera nitida (Löbl, 1975)
 Baeocera nobilis Reitter, 1884
 Baeocera nonguensis Löbl, 1983
 Baeocera obesa Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera obliqua (Löbl, 1973)
 Baeocera ornata (Löbl, 1973)
 Baeocera ovalis Löbl, 1980
 Baeocera ovicula Löbl, 2002
 Baeocera pacifica Löbl, 1981
 Baeocera palawana (Löbl, 1971)
 Baeocera pallida Casey, 1900
 Baeocera palmi Löbl, 1987
 Baeocera papua (Löbl, 1975)
 Baeocera paradoxa (Löbl, 1971)
 Baeocera parallela Löbl, 1980
 Baeocera pecki Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera picea Casey, 1893
 Baeocera pigra (Löbl, 1971)
 Baeocera plana Löbl, 1980
 Baeocera praedicta Löbl, 2002
 Baeocera praesignis Löbl, 2002
 Baeocera problematica Löbl, 1987
 Baeocera procerula Löbl, 2012
 Baeocera prodroma Löbl, 2002
 Baeocera producta (Pic, 1926)
 Baeocera profana Löbl, 2012
 Baeocera prolixa Löbl, 2002
 Baeocera promelas (Löbl, 1977)
 Baeocera proseminata Löbl, 2003
 Baeocera prospecta Löbl, 2002
 Baeocera provida Löbl, 2002
 Baeocera pseudincisa Löbl, 1984
 Baeocera pseudinculta Löbl, 1990
 Baeocera pseudovilis Löbl, 1986
 Baeocera pubiventris Löbl, 1990
 Baeocera pulchella Fierros-López, 2010
 Baeocera punctata (Löbl, 1975)
 Baeocera punctatissima Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera puncticollis Löbl, 1977
 Baeocera punctipennides Newton, 2017
 Baeocera punctipennis (MacLeay, 1871)
 Baeocera reducta Löbl, 1980
 Baeocera reductula Löbl, 1997
 Baeocera robertiana Löbl, 1990
 Baeocera robustula Casey, 1893
 Baeocera rubripennis Reitter, 1880
 Baeocera rufoguttata (Fairmaire, 1898)
 Baeocera rufula (Löbl, 1973)
 Baeocera sarawakensis Löbl, 1987
 Baeocera satana Nakane, 1963
 Baeocera sauteri Löbl, 1980
 Baeocera schawalleri Löbl, 1992
 Baeocera schirmeri (Reitter, 1881)
 Baeocera schreyeri Löbl, 1990
 Baeocera scylla (Cornell, 1967)
 Baeocera securiforma (Cornell, 1967)
 Baeocera semiglobosa (Achard, 1921)
 Baeocera senilis Löbl, 1984
 Baeocera serendibensis (Löbl, 1971)
 Baeocera signata Löbl, 1984
 Baeocera similaris Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera simoni (Pic, 1920)
 Baeocera socotrana Löbl, 2012
 Baeocera solida Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera sordida Löbl, 1984
 Baeocera sordidoides Löbl, 1992
 Baeocera speculifer Casey, 1893
 Baeocera sternalis Broun, 1914
 Baeocera stewarti Löbl, 2018
 Baeocera sticta Löbl & Stephan, 1993
 Baeocera subaenea (Fauvel, 1903)
 Baeocera subferruginea (Reitter, 1908)
 Baeocera sumatrensis (Löbl, 1973)
 Baeocera suthepensis Löbl, 1990
 Baeocera takizawai Löbl, 1984
 Baeocera tamil Löbl, 1979
 Baeocera taylori (Löbl, 1973)
 Baeocera tekootii Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera tensingi Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera tenuis Löbl & Leschen, 2003
 Baeocera texana Casey, 1893
 Baeocera thoracica Löbl, 1992
 Baeocera tibialis Löbl, 1977
 Baeocera tuberculosa Löbl, 1992
 Baeocera umtalica Löbl, 1987
 Baeocera vafra Löbl, 2015
 Baeocera vagans Löbl, 1987
 Baeocera valdiviana Löbl, 1983
 Baeocera valida (Löbl, 1976)
 Baeocera vanuana Löbl, 1980
 Baeocera variata Löbl, 2015
 Baeocera variicolorata Löbl, 2018
 Baeocera ventralis (Löbl, 1973)
 Baeocera vesiculata Löbl, 1979
 Baeocera vicina Löbl, 2015
 Baeocera vidua Löbl, 1990
 Baeocera vilis Löbl, 1984
 Baeocera villaricensis Löbl, 2018
 Baeocera wheeleri Löbl, 1992
 Baeocera wittmeri Löbl, 1977
 Baeocera wolfgangi Löbl, 2012
 Baeocera xichangana Löbl, 1999
 Baeocera yamdena Löbl, 2014
 Baeocera youngi (Cornell, 1967)
 Baeocera yunnanensis Löbl, 1999

Примечания

Литература

Ссылки 
 Атлас челновидок (Scaphidiinae) России и сопредельных стран
 Majka C. A guide to the Scaphidiinae (Shining Fungus Beetles) of Atlantic Canada.

Челновидки
Роды жесткокрылых